Elisabeth von der Pfalz ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth von der Pfalz (1381–1408), Tochter von Kurfürst Ruprecht III. von der Pfalz
 Elisabeth von der Pfalz (1483–1522), Tochter von Kurfürst Philipp von der Pfalz
 Elisabeth von der Pfalz (1540–1594), Tochter von Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz
 Elisabeth von der Pfalz (1618–1680), Tochter von Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz, Äbtissin des Frauenstifts Herford
 Elisabeth von Pfalz-Simmern (1520–1564), Tochter von Herzog Johann II. von Pfalz-Simmern
 Elisabeth von Pfalz-Zweibrücken (1469–1500), Tochter von Herzog Ludwig I. von Pfalz-Zweibrücken
 Elisabeth von Pfalz-Zweibrücken (1555–1625), Tochter von Herzog Wolfgang von Pfalz-Zweibrücken
 Elisabeth von Pfalz-Zweibrücken (1642–1677), Tochter von Herzog Friedrich von Pfalz-Zweibrücken
 Elisabeth von Hohenzollern-Nürnberg (1358–1411), durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz
 Elisabeth von Sachsen (1552–1590), ab 1570 Pfalzgräfin von Pfalz-Simmern und Landesherrin von Pfalz-Lautern
 Elisabeth Auguste Sofie von der Pfalz (1693–1728), Tochter von Kurfürst Karl Philipp von Pfalz-Neuburg
 Elisabeth Auguste von Pfalz-Sulzbach (1721–1794), Tochter von Erbprinz Joseph Karl von Pfalz-Sulzbach

 Elisabeth Louise Juliane von Pfalz-Zweibrücken (1613–1667), Tochter von Herzog Johann II. von Pfalz-Zweibrücken-Veldenz
 Elisabeth Stuart (1596–1662), Tochter von König Karl I. von England und verheiratete Kurfürstin von der Pfalz

 Anna Elisabeth von der Pfalz (1549–1609), Tochter von Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz
 Hedwig Elisabeth Amalia von der Pfalz (1673–1722), Tochter von Kurfürst Philipp Wilhelm von der Pfalz
 Johanna Elisabeth von Pfalz-Veldenz (1573–1601), Tochter von Herzog Georg Johann I. von Pfalz-Veldenz
 Katharina Elisabeth Charlotte von Pfalz-Zweibrücken-Veldenz (1615–1651), Tochter von Herzog Johann II. von Pfalz-Zweibrücken-Veldenz
 Maria Elisabeth von Pfalz-Zweibrücken (1561–1629), Tochter von Herzog Wolfgang von Pfalz-Zweibrücken
 Maria Elisabeth von Pfalz-Zweibrücken (1581–1637), Tochter von Herzog Johann I. von Pfalz-Zweibrücken